Lista najbardziej dochodowych filmów przedstawia filmy, które przyniosły największe w historii kina wpływy ze sprzedaży biletów na świecie oraz inne listy związane z ilością największych zarobków w filmowym dziale rozrywki.

Lista filmów o najwyższych wpływach 
Kwoty są podane w dolarach amerykańskich, inflacja nie jest uwzględniona. Ponieważ ceny biletów do kina zmieniają się (generalnie rosną), nie powinno się na podstawie tej tabeli wysnuwać wniosków co do popularności filmów, szczególnie jeśli ich daty produkcji są znacząco różne. Dla przykładu, filmem, na który sprzedano najwięcej biletów jest Przeminęło z wiatrem, którego nie uwzględniono na poniższej liście. Natomiast na najbardziej kasowy film wszech czasów, Avatar, poszło 2 razy mniej ludzi (w granicach 100 milionów) niż na Przeminęło z wiatrem (w granicach 230 milionów sprzedanych biletów).

 
 

Filmy, które przyniosły najwyższy łączny przychód brutto z biletów (bez uwzględnienia inflacji; stan na 6 marca 2023)

Filmy o najwyższych wpływach po uwzględnieniu inflacji

Filmy o najwyższych wpływach według roku pierwszego wyświetlenia

Serie filmowe o najwyższych wpływach 

Najbardziej kasowe serie filmowe (bez uwzględnienia inflacji)

Najlepsze otwarcia na świecie

Zobacz też 
 Lista najdroższych filmów
 Lista najdroższych polskich filmów

Przypisy 

Listy filmów
Rankingi filmowe